Помело́ — аналог метлы, атрибут Бабы-Яги.
 Поме́ло (Citrus maxima, Citrus grandis) — тропический фрукт.